Sankt Peders Kirke er et flertydigt navn, der kan henvise til flere kirker i Danmark:
 Sankt Peders Kirke (Bornholm)
 Sankt Peders Kirke (Holsted)
 Sankt Peders Kirke (Næstved)
 Sankt Peders Kirke (Randers)
 Sankt Peders Kirke (Ribe) – kirken blev nedlagt ved Reformationen
 Sankt Peders Kirke (Slagelse)